Le théorème de Chudnovsky est un théorème qui montre sous certaines conditions qu'une fonction continue est limite uniforme de fonctions polynomiales à coefficients entiers. C'est un raffinement du théorème de Stone-Weierstrass.

Énoncé 

Soit  une fonction continue définie sur un segment  ne contenant pas d'entiers. Alors il existe une suite  de polynômes à coefficients entiers convergeant uniformément vers  sur .

Idée de la démonstration 

Ramenons-nous au cas où . La première étape de la preuve consiste à montrer modestement que la fonction constante  est limite uniforme de polynômes à coefficients entiers. On peut même expliciter cette suite  de polynômes par :
 .

Dans un deuxième temps, on élargit ce résultat à toutes les fonctions constantes : en effet, les applications continues de  dans  muni de la norme uniforme forment une algèbre sur  que l'on note . L'ensemble des limites uniformes de polynômes à coefficients entiers  est un fermé contenant toutes les fonctions constantes vers un nombre dyadique.

Mais les nombres dyadiques sont denses dans , donc  contient toutes les fonctions constantes. Mais c'est aussi une algèbre qui contient  et , elle contient donc , et par fermeture . Or le théorème de Stone-Weierstrass nous assure que .

Chudnovsky